Мансанільйо - топонім:
 Мансанільйо - місто і муніципалітет в Іспанії;
 Мансанільйо - місто на Кубі;
 Мансанільйо - муніципалітет в штаті Коліма Мексики;
 Мансанільйо - місто в муніципалітеті  Мансанільйо штату Коліма Мексики;
  Мансанільйо - півострів, створений після побудови  Панамського каналу.